NAU (Nau sau nau) este un nume și acronim care se poate referi la

Abrevieri 

 NAU (pronunțat ritmic, curent,  en ei ju: )  Northern Arizona University, a treia universitate din stat din , Statele Unite ale Americii, localizată în Flagstaff
 NAU  North American Union
 NAU  National American University
 Nau, abreviere curentă a numelui formației Nautilus Pompilius (formație)

Denumiri geografice 

 Nau, oraș din provincia Sughd din Tadjikistan

Nume de familie 

 Dana S. Nau, computer scientist
 John L. Nau, III, om de afaceri din Texas

Alte utilizări 

 Nau (companie), companie de materiale sportive pentru activități outdoor

Acronime de trei litere